R16 (België), een ringweg rond de stad Lier
 R16 (Ghana), een regionale weg in Ghana 
 R-16 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro